Jacques Doillon – regista francese
 Lola Doillon – regista e sceneggiatrice francese
 Lou Doillon – modella, attrice e cantante francese